|-
| (41701) 2000 UY46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41702) 2000 UN49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41703) 2000 UM50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41704) 2000 UX51||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41705) 2000 UZ52||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41706) 2000 UU53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41707) 2000 UU55||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41708) 2000 UG56||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41709) 2000 UH56||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41710) 2000 UZ59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41711) 2000 US63||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41712) 2000 UZ68||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41713) 2000 UG72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41714) 2000 UO72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41715) 2000 UL73||||26 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41716) 2000 UP76||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41717) 2000 UX78||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41718) 2000 UK79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41719) 2000 UL79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41720) 2000 UN79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41721) 2000 UU79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41722) 2000 UD80||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41723) 2000 UP80||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41724) 2000 UV84||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41725) 2000 UK86||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41726) 2000 UP91||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41727) 2000 UR91||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41728) 2000 UF92||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41729) 2000 UF95||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41730) 2000 UF96||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41731) 2000 UA97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41732) 2000 UU98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41733) 2000 UY98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41734) 2000 UL100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41735) 2000 UY100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41736) 2000 UN102||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41737) 2000 UX103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41738) 2000 UR104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41739) 2000 UP112||||25 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41740) 2000 VC||2000 VC||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41741) 2000 VG||2000 VG||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41742) 2000 VH3||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41743) 2000 VJ14||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41744) 2000 VA15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41745) 2000 VQ15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41746) 2000 VD16||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41747) 2000 VY24||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41748) 2000 VC27||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41749) 2000 VD27||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41750) 2000 VK28||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41751) 2000 VT29||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41752) 2000 VF30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41753) 2000 VH30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41754) 2000 VS31||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41755) 2000 VY31||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41756) 2000 VE33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41757) 2000 VM33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41758) 2000 VP33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41759) 2000 VZ33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41760) 2000 VF34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41761) 2000 VP34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41762) 2000 VZ34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41763) 2000 VA35||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41764) 2000 VO35||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41765) 2000 VV35||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41766) 2000 VB36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41767) 2000 VQ36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41768) 2000 VB37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41769) 2000 VH37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41770) 2000 VV37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41771) 2000 VB38||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41772) 2000 VE43||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41773) 2000 VH43||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41774) 2000 VR44||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41775) 2000 VS44||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41776) 2000 VQ46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41777) 2000 VW46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41778) 2000 VB50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41779) 2000 VK50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41780) 2000 VK53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41781) 2000 VL55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41782) 2000 VM55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41783) 2000 VS55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41784) 2000 VD56||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41785) 2000 VF56||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41786) 2000 VL57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41787) 2000 VO57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41788) 2000 VS60||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41789) 2000 VW60||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41790) 2000 WY1||||17 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41791) 2000 WJ3||||19 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41792) 2000 WH6||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41793) 2000 WW6||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41794) 2000 WK11||||24 листопада 2000||Обсерваторія ім. Айлін Коллінс||Ентоні Сессі
|-
| (41795) 2000 WN12||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41796) 2000 WL17||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41797) 2000 WN18||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41798) 2000 WV18||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41799) 2000 WL19||||25 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 41800 Робвільямс (Robwilliams)||||25 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|}

41700